Dalespony, een pony/paardenras
 Ien Dales (1931-1994), Nederlands politica
 Geert Dales (1952), Nederlands politicus
 Frank Dales (1957), Nederlands politicus